Poznań peut désigner :

Toponyme 

 Poznań, une ville de l'Ouest de la Pologne ;
 Poznań, un village de la voïvodie de Lublin ;
 Département de Poznań, un département du duché de Varsovie de 1807 à 1815 ;
 Forteresse de Poznań, un ensemble de fortifications construites dans la ville de Poznań (Pologne) ;
 Powiat de Poznań, un powiat appartenant à la voïvodie de Grande-Pologne dans le centre-ouest de la Pologne ;
 Voïvodie de Poznań, une unité de division administrative et un gouvernement local de Pologne entre 1946 et 1998.

Patronyme 

 Odon de Poznań (c.1145-1194), fils du duc de Grande-Pologne Mieszko III le Vieux et de sa première épouse Élisabeth de Hongrie.

Divers 
 Le Poznań, une forme de célébration sportive associée au club de football du Lech Poznań ainsi qu'à d'autres équipes européennes ;
 , un mouilleur de mines de la , dans la marine polonaise.
 Le Poznań, race chevaline éteinte originaire de Pologne.

Patronyme polonais